WANK Worm (W.COM) — червь, который 16 октября 1989 года атаковал сеть NASA SPAN, через системы VAX/VMS использующие DECnet. Червь использует две особенности DECnet/VMS для того, чтобы распространяться. Первая — это учётная запись DECnet, создаваемая по умолчанию, которая предназначена для пользователей, не имеющих собственного логина в системе, и которая даёт возможность пользоваться системой более или менее анонимно. Червь использовал эту учётную запись для того, чтобы скопировать себя в систему, а затем использовал трюк с «TASK 0», для того, чтобы запустить копию в удалённой системе.

Описание программы 

1. Программа проверяет, имеет ли пользователь полный доступ к текущему каталогу (Чтение, Запись, Исполнение и Удаление).

2. Программа проверяет, не запущена ли другая копия её самой. Она ищет процесс, первые пять букв названия которого «NETW_». Если такой процесс найден, то программа удаляет себя (файл) и завершает свой процесс.

3. Программа изменяет пароль для учётной записи DECNET, создаваемой по умолчанию, на случайную строку длиной не менее 12 символов.

4. Информация о пароле, используемом для доступа к системе, отсылается пользователю GEMPAK на узле SPAN 6.59. Некоторые версии могут использовать другой адрес.

5. Процесс изменяет своё название на «NETW_», за которой следует случайное число.

6. Затем она проверяет, имеется ли у неё права на SYSNAM. Если да, то она меняет системное сообщение-приглашение на:
      W O R M S    A G A I N S T    N U C L E A R    K I L L E R S
    ___
    \__    _             __  _/
     \ \ \    /\    / /    / /\ \       | \ \  | |    | | / /    /
      \ \ \  /  \  / /    / /__\ \      | |\ \ | |    | |/ /    /
       \ \ \/ /\ \/ /    / __ \     | | \ \| |    | |\ \   /
        \_\  /__\  // /__\ \| |__\ | || |_\ \_/
         \___/
          \                                                 /
           \    Your System Has Been Officically WANKed    /
            \_/

     You talk of times of peace for all, and then prepare for war.

7. Если у неё есть SYSPRV, то она отключает почту для учётной записи SYSTEM.

8. Если у неё есть SYSPRV, то она изменяет процедуру входа в систему так, чтобы, по-видимости, удалять все пользовательские файлы. (На самом деле этого не происходит).

9. Программа сканирует таблицу логических имен (logical name table) учётной записи и пытается изменять поле FIELD на известный пароль с доступом из любого места и полными привилегиями.

10. Она продолжает попытки получить доступ к другим системам, выбирая номера узлов случайным образом. Она использует PHONE, чтобы получить список активных пользователей в удалённой системе.

11. Программа пытается получить доступ к файлу RIGHTLIST и получить доступ к удалённым системам с найденными именами пользователей, а также со «стандартными» именами, включёнными в тело червя. Программа использует те же пароли, которые пользователь использует в локальной системе, или пустые пароли. Программа сохраняет все найденные таким образом учётные записи.

12. Программа ищет учётную запись, которая позволяет доступ к SYSUAF.DAT.

13. Если привилегированная учётная запись найдена, программа копируется в эту учётную запись и запускается. Если такая учётная запись не найдена, программа копируется в одну из найденных учётных записей в случайно выбранной системе.

14. Как только работа с системой подошла к концу, программа выбирает случайным образом другую систему и продолжает работу.

15. Каждый следующий потомок WANK получает от программы родителя всю накопленную информацию об аккаунтах и паролях с уже взломанных машин.

Примечания

Ссылки 
 CIAC Advisory Notes A-2: The W.COM Worm affecting VAX VMS Systems
 Книга Undeground Сьюлетта Дрейфус (в том числе описывается атака вирусом WANK компьютеров NASA)

Компьютерные вирусы и сетевые черви